Скугекер Бергбу или Скугечер Бергбу () — псевдоним анонимного шведского поэта XVII века, который означает «Друг Леса, Житель Гор».

Краткие сведения 
Кто именно скрывается за псевдонимом, до сих пор не выяснено. Ещё с XVII века предполагают, что это мог быть юрист Густав Русенхане (, 1619—1684), по другой версии — это его брат Шеринг Русенхане (, 1609—1663), или же юрист Юхан Сильвиус (, 1620—1690).

Скугекер Бергбу, наряду с Георгом Шернъельмом, является одним из первых выдающихся поэтов Швеции. В своём первом произведении «Жалобы шведского языка» (, 1658) он поставил задачу очистить шведский язык от иноязычного влияния. Его выдающееся произведение — цикл «К Вёнерид» (, 1680), в который вошло сто сонетов о неразделённой и невозможной любви лирического героя к женщине по имени Вёнерид из высших слоёв общества. Сонеты написаны в традиции петраркизма с использованием изысканной классицистической стилистики.

Непостоянно все: меняясь непрестанно,
как сумерки и ветр — настанет и пройдет.
А дорогое нам и вовсе не живет.
Так перышко летит, и тает прядь тумана.
Что плакать! или петь! Не изменить ни грана
в составе времени. Все движется вперед,
и дорогое нам равно не знает льгот.
Непостоянна грусть, и явь непостоянна.
Смирись, душа! Прими законы мирозданья
и с бегом времени сверяй свои желанья.
Пусть молодость моя проходит без людей —
я верю, что не грусть, а радость — чародей:
забвенье нам дарит, воспоминанья будит.
И, верно, Вёнерид моя душа забудет.
Скугечер Бергбу, из цикла «К Вёнерид», сонет 22

Самый известный сонет из цикла «К Вёнерид» — «Ты, мой маленький остров» (), в котором прославляется город Стокгольм. По данным первого печатного издания «К Вёнерид» (1680), сонеты были написаны ещё до 1650 года. Кроме того, Скугекер Бергбу опубликовал сборник «Сорок малых песен» (, 1682.)

Примечания 

Поэты Швеции
Писатели Швеции
Литераторы, известные под псевдонимами